Cluzel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille Cluzel 
Famille française, propriétaires du manoir de la Chabrerie () à Château-l'Évêque (Dordogne)
 Léonard du Cluzel de La Chabrerie (vers 1680 - Paris, ), fermier général de 1726 à 1762. Il avait une demeure à Paris rue de Richelieu près du boulevard
 sa fille, Catherine Charlotte du Cluzel de la Chabrerie (1737-1756), première épouse de Louis Le Peletier de Morfontaine
 Antoine-Marie du Cluzel, comte de la Chabrerie (1737-1833), militaire français, officier de l'armée du condé

Autres personnalités 
 Augustin-Pierre Cluzel, né à Montclar (Aveyron), prélat français, préfet apostolique de Perse en 1858, archevêque d'Héraclée en 1874
 Guy de Cluzel, prélat français, évêque de Limoges (1226-1235)
 Jean Cluzel (1923-2020), homme politique français
 Jean-Paul Cluzel (né en 1947), haut fonctionnaire français, président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
 Jules Cluzel, pilote de vitesse moto français
 Louis Cluzel (1879-1955), homme politique français
 Louis de Cluzel (), aristocrate français, seigneur de La Trayne, époux de Colette de Genouillac
 Raphaël Cluzel, scénariste français
 Sophie Cluzel (née en 1961), Secrétaire d'État chargée des personnes handicapés, militante associative française

Toponyme 

 Cluzel, hameau de la commune française de Beurières dans le Puy-de-Dôme
 Cluzel, hameau de la commune française de Bon-Encontre en Lot-et-Garonne
 Cluzel, hameau de la commune française de Saint-Priest-des-Champs dans le Puy-de-Dôme
 Le Cluzel, hameau de la commune française de Champagnac-le-Vieux dans la Haute-Loire
 Le Cluzel, hameau de la commune de Meljac, dans l'Aveyron
 Le Cluzel, hameau de la commune française de Brousse-le-Château, dans l'Aveyron
 Le Cluzel, hameau de la commune française de Saint-Bonnet-le-Chastel dans le Puy-de-Dôme

Hydronyme 
 Source du Cluzel, source dans la commune de Perpezac-le-Blanc en Corrèze

Architecture 
 Château du Cluzel, à Saint-Eble sur la commune de Mazeyrat-d'Allier dans la Haute-Loire

Divers 
 Cluzel, concession des Houillères de la Loire sur l'ancienne commune de Montaud, reprise par la S.A. des Mines de la Loire
 Mission Cluzel, mission de réflexion et de prospective sur le cinéma confiée en 1992 par le ministre de la Culture Jack Lang à Jean-Paul Cluzel, inspecteur général des Finances

Références 
 

Patronyme français